

Cinema 
 Le regole del gioco (False Witness) – film del 1989 di Arthur Allan Seidelman
 Le regole del gioco (The Opposite Sex and How to Live with Them) – film del 1992 di Matthew Meshekoff
 Dirty Deeds - Le regole del gioco (Dirty Deeds) – film del 2002 di David Caesar
 Le regole del gioco (Lucky You) – film del 2007 di Curtis Hanson

Narrativa 
 Le regole del gioco – romanzo grafico di Will Eisner
 Le regole del gioco (Mortal Stakes) – romanzo di Robert B. Parker del 1975
 Le regole del gioco – romanzo di Pierfrancesco Prosperi del 2011

Pagine correlate
La regola del gioco